Mediterranean Challenge Cup, competició de bowling tenpin
 Moviment Comunista de Catalunya, secció catalana del Moviment Comunista
 Moviment Coral Català, federació de les associacions corals en l'ambit de parla català
 Mondragón Corporación Cooperativa, grup de cooperatives i empreses del País Basc
 Museu Casteller de Catalunya, projecte de museu sobre el món casteller que es trobarà a Valls
 Mobile country code, codi numèric usat per a identificar el país i els operadors de telefonia mòbil
 Moto Club de Catalunya, nom que adoptà el Reial Moto Club de Catalunya de 1931 a 1939